Sudirman ist der Familienname folgender Personen:
 Dick Sudirman (1922–1986), indonesischer Badmintonspieler und -funktionär
 Raden Sudirman (1916–1950), indonesischer General und Nationalheld

Sudirman bezeichnet ferner:
 Sudirman Cup, einen Badmintonwettbewerb, benannt nach Dick Sudirman
 Sudirman-Gebirge, ein Gebirge im indonesischen Teil Neuguineas, benannt nach Raden Sudirman